Sweetie (fruit)
Sweetie (virtueel personage)